Saint-Germain-des-Bois (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Germain-des-Bois (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym